Purper ist der Familienname folgender Personen:

 Ida Purper (1847–1937), deutsche Unternehmerin und Wohltäterin
 Liselotte Purper (1918–2002), deutsche Fotografin, siehe Liselotte Orgel-Köhne